Zöld Zoltán (1898–1962) bánsági magyar zeneszerző, szövegíró
Zöld Zoltán (1979–) labdarúgó